Le  () était l'ancien nom de l'autorité organisatrice de transports de l'agglomération paloise, désormais nommé Syndicat Mixte Pau Béarn Pyrénées Mobilités. Les membres du SMTUPPP étaient la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées, la communauté de communes du Luy-de-Béarn et les communes de Morlaàs, Uzein, Aressy et Serres-Morlaàs. Le syndicat couvrait un territoire de 22 communes comptant plus de 165 000 habitants.

Historique

Logos

Transports à Pau

Idelis

IDEcycle

Missions et organisation du SMTUPPP

Composition du SMTUPPP

Compétences du SMTUPPP

Administration

Structure en 2015

Liste des présidents

Budget

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Autorité organisatrice de transports
 Loi d'orientation des transports intérieurs
 Transport en commun • Transports en Aquitaine
 Communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées • Pau
 Plan de déplacements urbains

Réseaux et services du SMTUPPP :

 Idelis
 IDEcycle

Liens externes 

Autorité organisatrice de transports
Transport en Nouvelle-Aquitaine
Transport dans les Pyrénées-Atlantiques
Transport en commun à Pau
Syndicat mixte